Kort er det modsatte af langt; men kan have andre betydninger:
 Kort (geografi) – en geografisk gengivelse af et område
 Spillekort – et element i et kortspil

Se også
 Kortbølgebåndet – frekvensbåndet fra 1700 kHz til 30 MHz
 Kortfilm – en film på under 34 minutter
 Kort & Godt – en kioskkæde som drives af DSB
 Dankort – et dansk betalingskort
 Kreditkort
 Rødt kort – straf, ofte udvisning